Angry Birds (computerspelserie), een reeks van verschillende computerspellen
 Angry Birds (computerspel), het eerste computerspel uit bovenstaande reeks
 The Angry Birds Movie of Angry Birds: De Film, een animatiefilm